Okręty US Navy o nazwie USS  "Chimo":
 Pierwszy  był monitorem.
 Drugi  
 Trzeci  

Chimo